Астхадзор (река) (арм. Աստղաձոր) — река, протекающая в Армении, на юге области Гегаркуник.
 Астхадзор (село) — село на реке Астхадзор.